Juliustal bezeichnet

 Juliovka (Juliustal), Ortsteil von Krompach, Tschechien
 Przybyszów (1908–1920 Juliustal), Ortsteil von Kępno, Polen